Ragdoll kan syfta på:

 Rag doll, ett engelskt ord för trasdocka
 Ragdoll (kattras) – en kattras med ursprung från USA
 Ragdollfysik – en typ av fysik i datorspel
 Rag Doll – en låt av Aerosmith